Lov har flere betydninger eller specialiseringer:
Lov (jura)
Lov (naturvidenskab)
Lydlov
Lov (by) – en bebyggelse i Næstved Kommune